Di seguito una lista di asteroidi dal numero 557001 al 558000 con data di scoperta e scopritore.

557001-557100 

|-
| 557001 - ||  || 17 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 557002 - ||  || 22 marzo 2012 || Palomar Transient Factory
|-
| 557003 - ||  || 23 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557004 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557005 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 557006 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557007 - ||  || 28 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 557008 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557009 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557010 - ||  || 14 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557011 - ||  || 6 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557012 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557013 - ||  || 25 settembre 2006 || CSS
|-
| 557014 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557015 - ||  || 7 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 557016 - ||  || 30 agosto 2014 || Spacewatch
|-
| 557017 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 557018 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 557019 - ||  || 25 marzo 2009 || Hug, G.
|-
| 557020 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557021 - ||  || 17 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557022 - ||  || 18 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 557023 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557024 - ||  || 30 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557025 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 557026 - ||  || 21 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 557027 - ||  || 14 settembre 2014 || CSS
|-
| 557028 - ||  || 25 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557029 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 557030 - ||  || 14 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557031 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557032 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 557033 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557034 - ||  || 25 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557035 - ||  || 25 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557036 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 557037 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 557038 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 557039 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557040 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557041 - ||  || 15 settembre 2009 || Hashimoto, N., Okumura, S.
|-
| 557042 - ||  || 24 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557043 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557044 - ||  || 27 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557045 Nadolschi ||  || 13 marzo 2008 || EURONEAR, -
|-
| 557046 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 557047 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557048 - ||  || 26 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557049 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557050 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557051 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557052 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557053 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 557054 - ||  || 30 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557055 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557056 - ||  || 14 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557057 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557058 - ||  || 23 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557059 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557060 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 557061 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 557062 - ||  || 24 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 557063 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557064 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 557065 - ||  || 5 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557066 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 557067 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557068 - ||  || 29 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557069 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557070 - ||  || 14 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557071 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557072 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557073 - ||  || 8 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557074 - ||  || 30 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557075 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557076 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 557077 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557078 - ||  || 28 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 557079 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 557080 - ||  || 30 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557081 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557082 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 557083 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557084 - ||  || 13 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 557085 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557086 - ||  || 30 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 557087 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 557088 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557089 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557090 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557091 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557092 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 557093 - ||  || 24 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 557094 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 557095 - ||  || 16 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557096 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557097 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557098 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557099 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557100 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|}

557101-557200 

|-
| 557101 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 557102 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557103 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557104 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 557105 - ||  || 30 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557106 - ||  || 30 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557107 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557108 - ||  || 12 aprile 2004 || Bickel, W.
|-
| 557109 - ||  || 25 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557110 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 557111 - ||  || 22 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557112 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557113 - ||  || 29 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557114 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557115 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 557116 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 557117 - ||  || 1 ottobre 2014 || CSS
|-
| 557118 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557119 - ||  || 14 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 557120 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557121 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 557122 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557123 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557124 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 557125 - ||  || 2 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557126 - ||  || 10 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557127 - ||  || 30 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557128 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557129 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557130 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557131 - ||  || 30 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557132 - ||  || 23 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557133 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557134 - ||  || 18 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 557135 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557136 - ||  || 13 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557137 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557138 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557139 - ||  || 2 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557140 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557141 - ||  || 7 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557142 - ||  || 24 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557143 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557144 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557145 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557146 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 557147 - ||  || 23 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557148 - ||  || 7 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557149 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557150 - ||  || 7 febbraio 2003 || ASTROVIRTEL
|-
| 557151 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 557152 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 557153 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557154 - ||  || 3 settembre 2014 || CSS
|-
| 557155 - ||  || 14 agosto 2001 || AMOS
|-
| 557156 - ||  || 12 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557157 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 557158 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557159 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557160 - ||  || 12 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 557161 - ||  || 13 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557162 - ||  || 15 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557163 - ||  || 13 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557164 - ||  || 16 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 557165 - ||  || 23 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557166 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 557167 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557168 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 557169 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557170 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557171 - ||  || 27 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 557172 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557173 - ||  || 5 maggio 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 557174 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557175 - ||  || 14 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557176 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 557177 - ||  || 3 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557178 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 557179 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557180 - ||  || 15 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557181 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557182 - ||  || 30 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 557183 - ||  || 12 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557184 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557185 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 557186 - ||  || 13 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557187 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557188 - ||  || 30 settembre 2014 || CSS
|-
| 557189 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 557190 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557191 - ||  || 29 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 557192 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557193 - ||  || 4 novembre 2005 || CSS
|-
| 557194 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 557195 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 557196 - ||  || 20 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 557197 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557198 - ||  || 18 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 557199 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557200 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|}

557201-557300 

|-
| 557201 - ||  || 11 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 557202 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557203 - ||  || 28 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557204 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557205 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 557206 - ||  || 2 dicembre 2010 || Elenin, L.
|-
| 557207 - ||  || 14 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557208 - ||  || 29 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557209 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557210 - ||  || 13 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557211 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 557212 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557213 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557214 - ||  || 15 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557215 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557216 - ||  || 13 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557217 - ||  || 5 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557218 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557219 - ||  || 3 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557220 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557221 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557222 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557223 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557224 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557225 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557226 - ||  || 19 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557227 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557228 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 557229 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557230 - ||  || 3 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557231 - ||  || 14 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557232 - ||  || 5 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557233 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557234 - ||  || 4 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557235 - ||  || 4 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557236 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557237 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557238 - ||  || 14 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557239 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557240 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557241 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557242 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 557243 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557244 - ||  || 2 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 557245 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 557246 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557247 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 557248 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557249 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 557250 - ||  || 27 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 557251 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557252 - ||  || 14 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557253 - ||  || 13 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557254 - ||  || 25 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557255 - ||  || 29 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 557256 - ||  || 18 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557257 - ||  || 11 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 557258 - ||  || 17 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557259 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 557260 - ||  || 2 settembre 2014 || La Palma
|-
| 557261 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557262 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 557263 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557264 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 557265 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557266 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557267 - ||  || 21 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557268 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557269 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557270 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557271 - ||  || 23 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557272 - ||  || 23 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 557273 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 557274 - ||  || 18 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557275 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557276 - ||  || 18 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557277 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557278 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557279 - ||  || 18 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557280 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557281 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 557282 - ||  || 28 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 557283 - ||  || 1 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557284 - ||  || 18 settembre 2001 || NEAT
|-
| 557285 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557286 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 557287 - ||  || 23 marzo 1999 || CSS
|-
| 557288 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557289 - ||  || 21 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557290 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557291 - ||  || 16 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557292 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 557293 - ||  || 21 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557294 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557295 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557296 - ||  || 15 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557297 - ||  || 26 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 557298 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557299 - ||  || 18 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557300 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

557301-557400 

|-
| 557301 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557302 - ||  || 20 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557303 - ||  || 20 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557304 - ||  || 20 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557305 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557306 - ||  || 26 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557307 - ||  || 21 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557308 - ||  || 28 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 557309 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557310 - ||  || 29 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 557311 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557312 - ||  || 12 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 557313 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557314 - ||  || 21 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557315 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557316 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 557317 - ||  || 24 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557318 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557319 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557320 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557321 - ||  || 24 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557322 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557323 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557324 - ||  || 23 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557325 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 557326 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 557327 - ||  || 3 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557328 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557329 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557330 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557331 - ||  || 23 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557332 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557333 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557334 - ||  || 23 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557335 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 557336 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557337 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557338 - ||  || 27 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 557339 - ||  || 12 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 557340 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 557341 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557342 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557343 - ||  || 26 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557344 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557345 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 557346 - ||  || 25 settembre 2014 || CSS
|-
| 557347 - ||  || 24 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 557348 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557349 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557350 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557351 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557352 - ||  || 16 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 557353 - ||  || 24 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557354 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 557355 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557356 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 557357 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557358 - ||  || 22 ottobre 2014 || CSS
|-
| 557359 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557360 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 557361 - ||  || 23 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557362 - ||  || 11 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 557363 - ||  || 24 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557364 - ||  || 17 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557365 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557366 - ||  || 25 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557367 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 557368 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557369 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 557370 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557371 - ||  || 3 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 557372 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 557373 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557374 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557375 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 557376 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557377 - ||  || 15 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557378 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 557379 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557380 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557381 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557382 - ||  || 23 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557383 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557384 - ||  || 12 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557385 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557386 - ||  || 27 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 557387 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557388 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557389 - ||  || 1 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 557390 - ||  || 22 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 557391 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557392 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557393 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557394 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 557395 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 557396 - ||  || 29 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557397 - ||  || 12 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557398 - ||  || 19 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557399 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557400 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|}

557401-557500 

|-
| 557401 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557402 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557403 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557404 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557405 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557406 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 557407 - ||  || 18 ottobre 2014 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 557408 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557409 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 557410 - ||  || 2 dicembre 2010 || CSS
|-
| 557411 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557412 - ||  || 28 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557413 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557414 - ||  || 25 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 557415 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 557416 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 557417 - ||  || 30 maggio 2003 || Buie, M. W., Meech, K. J.
|-
| 557418 - ||  || 29 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557419 - ||  || 15 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557420 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557421 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557422 - ||  || 18 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557423 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557424 - ||  || 7 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557425 - ||  || 12 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557426 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557427 - ||  || 28 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 557428 - ||  || 29 gennaio 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 557429 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557430 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557431 - ||  || 15 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557432 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557433 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 557434 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 557435 - ||  || 9 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557436 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557437 - ||  || 24 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557438 - ||  || 5 giugno 2013 || Spacewatch
|-
| 557439 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 557440 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557441 - ||  || 1 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 557442 - ||  || 10 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557443 - ||  || 19 marzo 2010 || CSS
|-
| 557444 - ||  || 14 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 557445 - ||  || 12 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557446 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 557447 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557448 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557449 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557450 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557451 - ||  || 13 aprile 2013 || ESA OGS
|-
| 557452 - ||  || 22 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557453 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 557454 - ||  || 12 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 557455 - ||  || 16 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 557456 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557457 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557458 - ||  || 7 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557459 - ||  || 25 settembre 2014 || CSS
|-
| 557460 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 557461 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 557462 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557463 - ||  || 8 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557464 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 557465 - ||  || 12 ottobre 2001 || AMOS
|-
| 557466 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 557467 - ||  || 13 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557468 - ||  || 30 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557469 - ||  || 4 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557470 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557471 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 557472 - ||  || 12 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557473 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557474 - ||  || 11 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 557475 - ||  || 17 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557476 - ||  || 18 ottobre 2014 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 557477 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 557478 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557479 - ||  || 22 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557480 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557481 - ||  || 23 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557482 - ||  || 25 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557483 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557484 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 557485 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557486 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 557487 - ||  || 26 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557488 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557489 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557490 - ||  || 3 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557491 - ||  || 28 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557492 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557493 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557494 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557495 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557496 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557497 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557498 - ||  || 12 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557499 - ||  || 24 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557500 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|}

557501-557600 

|-
| 557501 - ||  || 29 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 557502 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557503 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557504 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557505 - ||  || 18 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557506 - ||  || 30 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557507 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557508 - ||  || 21 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 557509 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 557510 - ||  || 18 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 557511 - ||  || 26 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 557512 - ||  || 21 settembre 2003 || NEAT
|-
| 557513 - ||  || 6 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557514 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557515 - ||  || 21 settembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 557516 - ||  || 24 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557517 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557518 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 557519 - ||  || 25 marzo 2003 || AMOS
|-
| 557520 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557521 - ||  || 12 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557522 - ||  || 12 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557523 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557524 - ||  || 21 ottobre 2014 || Ory, M.
|-
| 557525 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 557526 - ||  || 7 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557527 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557528 - ||  || 17 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557529 - ||  || 24 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 557530 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557531 - ||  || 23 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557532 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557533 - ||  || 12 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557534 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557535 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557536 - ||  || 12 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557537 - ||  || 7 aprile 2007 || Bickel, W.
|-
| 557538 - ||  || 14 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557539 - ||  || 31 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557540 - ||  || 28 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557541 - ||  || 6 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557542 - ||  || 3 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557543 - ||  || 12 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557544 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557545 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 557546 - ||  || 4 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557547 - ||  || 9 aprile 2010 || Vales, J.
|-
| 557548 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557549 - ||  || 5 aprile 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 557550 - ||  || 24 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557551 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557552 - ||  || 29 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 557553 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557554 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557555 - ||  || 29 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557556 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557557 - ||  || 8 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557558 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557559 - ||  || 4 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557560 - ||  || 16 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557561 - ||  || 1 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557562 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557563 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 557564 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557565 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557566 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557567 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557568 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557569 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557570 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557571 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557572 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557573 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557574 - ||  || 21 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 557575 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 557576 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557577 - ||  || 4 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557578 - ||  || 10 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557579 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557580 - ||  || 26 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557581 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557582 - ||  || 19 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557583 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557584 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557585 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557586 - ||  || 25 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557587 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557588 - ||  || 15 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557589 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557590 - ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 557591 - ||  || 24 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557592 - ||  || 1 aprile 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 557593 - ||  || 26 marzo 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 557594 - ||  || 12 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 557595 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557596 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 557597 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557598 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557599 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557600 - ||  || 4 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|}

557601-557700 

|-
| 557601 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557602 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557603 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557604 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557605 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557606 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557607 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557608 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557609 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557610 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557611 - ||  || 17 settembre 2009 || CSS
|-
| 557612 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557613 - ||  || 15 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557614 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557615 - ||  || 23 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 557616 - ||  || 2 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557617 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557618 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557619 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 557620 - ||  || 21 ottobre 2009 || Shurpakov, S.
|-
| 557621 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557622 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557623 - ||  || 2 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557624 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557625 - ||  || 16 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557626 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557627 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557628 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557629 - ||  || 24 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 557630 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557631 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557632 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 557633 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 557634 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557635 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557636 - ||  || 24 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557637 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557638 - ||  || 28 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557639 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557640 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 557641 - ||  || 10 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 557642 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557643 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557644 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557645 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557646 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557647 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557648 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557649 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557650 - ||  || 23 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557651 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557652 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557653 - ||  || 17 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557654 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557655 - ||  || 4 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 557656 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557657 - ||  || 14 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557658 - ||  || 8 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557659 - ||  || 3 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 557660 - ||  || 12 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557661 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557662 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557663 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557664 - ||  || 14 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557665 - ||  || 25 ottobre 2014 || Rinner, C.
|-
| 557666 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557667 - ||  || 22 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557668 - ||  || 5 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557669 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557670 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557671 - ||  || 14 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557672 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557673 - ||  || 19 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557674 - ||  || 3 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557675 - ||  || 29 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557676 - ||  || 4 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557677 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557678 - ||  || 12 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557679 - ||  || 17 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557680 - ||  || 19 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557681 - ||  || 27 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 557682 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557683 - ||  || 17 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557684 - ||  || 17 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557685 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557686 - ||  || 16 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557687 - ||  || 3 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 557688 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557689 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 557690 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557691 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557692 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557693 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557694 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557695 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 557696 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557697 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557698 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557699 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557700 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|}

557701-557800 

|-
| 557701 - ||  || 22 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557702 - ||  || 24 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557703 - ||  || 1 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557704 - ||  || 8 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557705 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557706 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557707 - ||  || 27 marzo 2012 || Elenin, L.
|-
| 557708 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557709 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557710 - ||  || 26 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557711 - ||  || 29 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 557712 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557713 - ||  || 24 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557714 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557715 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557716 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557717 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557718 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557719 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557720 - ||  || 9 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 557721 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557722 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557723 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557724 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557725 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557726 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557727 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557728 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 557729 - ||  || 24 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557730 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557731 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557732 - ||  || 30 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557733 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557734 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557735 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 557736 - ||  || 3 ottobre 2008 || Healy, D.
|-
| 557737 - ||  || 14 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 557738 - ||  || 4 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557739 - ||  || 25 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 557740 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557741 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557742 - ||  || 3 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557743 - ||  || 17 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557744 - ||  || 21 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557745 - ||  || 21 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557746 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557747 - ||  || 2 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 557748 - ||  || 20 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557749 - ||  || 16 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 557750 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 557751 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557752 - ||  || 29 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557753 - ||  || 27 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 557754 - ||  || 26 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557755 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557756 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557757 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557758 - ||  || 16 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557759 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 557760 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557761 - ||  || 4 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557762 - ||  || 1 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557763 - ||  || 25 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557764 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557765 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 557766 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557767 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557768 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557769 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557770 - ||  || 20 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 557771 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557772 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557773 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557774 - ||  || 12 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557775 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557776 - ||  || 18 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557777 - ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557778 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557779 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 557780 - ||  || 1 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 557781 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557782 - ||  || 23 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 557783 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 557784 - ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 557785 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 557786 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557787 - ||  || 21 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557788 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557789 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 557790 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557791 - ||  || 31 maggio 2009 || Cerro Burek
|-
| 557792 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 557793 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 557794 - ||  || 17 settembre 2009 || CSS
|-
| 557795 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557796 - ||  || 18 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557797 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 557798 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 557799 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557800 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|}

557801-557900 

|-
| 557801 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557802 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557803 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 557804 - ||  || 6 gennaio 2010 || CSS
|-
| 557805 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557806 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557807 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557808 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557809 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557810 - ||  || 26 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557811 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 557812 - ||  || 29 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557813 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557814 - ||  || 22 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557815 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557816 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557817 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557818 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557819 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 557820 - ||  || 7 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 557821 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557822 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557823 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557824 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557825 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557826 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 557827 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557828 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557829 - ||  || 11 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 557830 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557831 - ||  || 13 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557832 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557833 - ||  || 26 agosto 2009 || CSS
|-
| 557834 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557835 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557836 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 557837 - ||  || 20 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557838 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557839 - ||  || 22 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557840 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557841 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557842 - ||  || 10 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557843 - ||  || 18 settembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 557844 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557845 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557846 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557847 - ||  || 2 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557848 - ||  || 8 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 557849 - ||  || 26 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557850 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557851 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557852 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557853 - ||  || 15 gennaio 2007 || Mauna Kea
|-
| 557854 - ||  || 23 ottobre 2014 || CSS
|-
| 557855 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557856 - ||  || 28 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557857 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557858 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 557859 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557860 - ||  || 7 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557861 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557862 - ||  || 13 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 557863 - ||  || 13 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557864 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557865 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557866 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557867 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557868 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557869 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557870 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557871 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557872 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 557873 - ||  || 11 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 557874 - ||  || 23 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 557875 - ||  || 22 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557876 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557877 - ||  || 1 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557878 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557879 - ||  || 23 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557880 - ||  || 28 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557881 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557882 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557883 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557884 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557885 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557886 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557887 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 557888 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 557889 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557890 - ||  || 1 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557891 - ||  || 10 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557892 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557893 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557894 - ||  || 19 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 557895 - ||  || 23 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 557896 - ||  || 4 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557897 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557898 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557899 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557900 - ||  || 30 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|}

557901-558000 

|-
| 557901 - ||  || 26 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557902 - ||  || 12 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 557903 - ||  || 26 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557904 - ||  || 2 giugno 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 557905 - ||  || 24 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557906 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557907 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557908 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 557909 - ||  || 5 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557910 - ||  || 27 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557911 - ||  || 30 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557912 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557913 - ||  || 24 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557914 - ||  || 25 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 557915 - ||  || 16 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557916 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557917 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557918 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557919 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 557920 - ||  || 25 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557921 - ||  || 22 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557922 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557923 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 557924 - ||  || 19 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557925 - ||  || 13 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 557926 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557927 - ||  || 13 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557928 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 557929 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 557930 - ||  || 11 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 557931 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557932 - ||  || 19 luglio 2001 || White, M., Collins, M.
|-
| 557933 - ||  || 1 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 557934 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557935 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557936 - ||  || 17 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557937 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 557938 - ||  || 18 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557939 - ||  || 25 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557940 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557941 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557942 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557943 - ||  || 19 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557944 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557945 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557946 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557947 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 557948 - ||  || 9 gennaio 2011 || Holmes, R.
|-
| 557949 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557950 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557951 - ||  || 13 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557952 - ||  || 2 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 557953 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 557954 - ||  || 2 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 557955 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557956 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557957 - ||  || 26 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557958 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557959 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557960 - ||  || 30 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 557961 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557962 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557963 - ||  || 28 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557964 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 557965 - ||  || 17 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 557966 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557967 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 557968 - ||  || 7 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 557969 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 557970 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 557971 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 557972 - ||  || 20 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557973 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557974 - ||  || 17 febbraio 2007 || LINEAR
|-
| 557975 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557976 - ||  || 27 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557977 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557978 - ||  || 16 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 557979 - ||  || 29 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557980 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557981 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 557982 - ||  || 1 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 557983 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 557984 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557985 - ||  || 25 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557986 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557987 - ||  || 4 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 557988 - ||  || 9 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 557989 - ||  || 19 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557990 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557991 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557992 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 557993 - ||  || 29 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557994 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 557995 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 557996 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557997 - ||  || 28 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 557998 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 557999 - ||  || 30 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 558000 - ||  || 26 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0557001